Llista d'asteroides del 119.001 al 120.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 119001–119100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 119101–119200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 119201–119300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 119301–119400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 119401–119500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 119501–119600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 119601–119700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 119701–119800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 119801–119900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 119901–120000 [ modifica]